Příjmení Knotek, přechýleně Knotková,  nese více osobností:

 Ivan Knotek (1936–???) – slovenský komunistický politik
 Ondřej Knotek (* 1984) – český politik hnutí ANO 2011, europoslanec
 Petr Knotek (* 1963) – psycholog, hudebník, herec a spisovatel vystupující pod uměleckým jménem Pjér la Šé'z
 Richard Knotek (1962–2007) – dětský filmový herec
 Tomáš Knotek (* 1990) – český lední hokejista
 Václav Knotek (1910–1948) – vedoucí šifrantů československé exilové vojenské zpravodajské služby za druhé světové války a člen třetího odboje
 Václav Knotek (politik) (1889–1973) – československý novinář a politik
 ženská varianta s přechýlením
 Barbora Knotková (1864–1933) – československá krasobruslařka
 Emilie Knotková (1908–???) – československá politička KSČ, předsedkyně MěstNV Liberec

Česká příjmení
Slovenská příjmení